Аксел Хени () е норвежки театрален и филмов актьор и режисьор.

Кариера 
Аксел Хени е роден на 29 октомври 1975 г. в Осло, Норвегия. От 1988 г. играе в Норвежката национална театрална академия. От 2001 г. той е работил в Нов Театър Осло, където често играл ролята на Хамлет. Широко известен като филмов актьор: „Хавай, Осло“, „Ловци на глави“, „Марсианецът“.

Филмография

Награди 
 Премия „Аманда“ за филма „Един“ („Uno“).

Бележки

Външни препратки 

  

Норвежки актьори и актриси
Норвежки режисьори
Американски актьори и актриси
Родени в Осло